Гавал Даш - це природний музичний камінь, який знайдено тільки в Гобустані.
 Гавал (музичний інструмент) (Дойра) — музичний інструмент (слово це означає «посудина для святкування»).